Яким Христов Кавракиров е български общественик, юрист и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и БКП.

Биография 
Яким Кавракиров е роден през 1880-те в солунското село Ватилък, тогава в Османската империя, днес в Гърция, в семейството на дееца на ВМОРО Христо Кавракиров. Завършва Солунската българска мъжка гимназия с Випуск ΧIX, 1904 година. Присъединява се към ВМОРО. Изселва се в България, където завършва право. Става член на ВМРО (обединена) и Българската комунистическа партия.. Пише статии в списание „Македонски вести“.

Родословие

Бележки 

Кавракирови
Родени във Ватилък
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български общественици от Македония
Български юристи от Македония
Дейци на ВМРО (обединена)
Членове на БКП
Български юристи от Македония
Солунчани
Деветнадесети випуск на Солунската българска мъжка гимназия